EHD ist das Kürzel für:
 Evangelische Hochschule Darmstadt 
 Eisenhammerwerk Dresden, siehe König-Friedrich-August-Hütte
 Elsässischer Hilfsdienst
 Elastohydrodynamik, eine Theorie im Bereich der Ingenieurwissenschaften, die sich mit der Schmierung deformierbarer Kontaktkörper beschäftigt, siehe Schmierung#Elastohydrodynamische Schmierung

Abkürzung